Baltisch station kan verwijzen naar een van de twee eindpunten van de Baltische Spoorweg:
 Baltisch Station (Tallinn) in Tallinn (Estland)
 Baltiejski vokzal in St. Petersburg (Rusland)